Jacques Vernier (athlétisme), athlète français né en 1923.
 Jacques Vernier, homme politique français né en 1944.
 Jacques Vernier (pilote), pilote français de moto-cross né en 1946.